Carlos Rivas (ur. 1953) – chilijski piłkarz
 Carlos Rivas – wenezuelski zawodnik taekwondo